Альваро Фернандес Льоренте (; ) — испанский футболист, вратарь  клуба «Уэска», выступающий на правах аренды за «Эспаньол». Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Феранадес — воспитанник клуба «Осасуна». В 2015 году для получения игровой практики Альваро начал выступать за дублирующий состав. 25 сентября 2016 года в матче против «Вильярреала» он дебютировал в Ла Лиге. Летом 2017 года Фернандес перешёл во французский «Монако», где выступал за дублирующий состав. Летом 2018 года Альваро был арендован клубом «Эстремадура». 6 октября в матче против «Нумансии» он дебютировал в Сегунде. 

Летом 2019 года Фернандес перешёл в «Уэску». 18 августа в матче против «Лас-Пальмас» он дебютировал за новый клуб. По итогам сезона Альваро помог клубу выйти в элиту.

17 августа 2021 года Фернандес на правах аренды перешёл в английский «Брентфорд». 30 октября в матче против «Бернли» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

Международная карьера 
8 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Литвы Фернандес дебютировал за сборную Испании.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Испании Фернандес принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 

Международные

 Испания (до 23)
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Уэски»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Эстремадура» (2007)
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Эспаньол»